Monterey kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Monterey (Californië)
Monterey (Indiana)
Monterey (Kentucky)
Monterey (Massachusetts)
Monterey (Tennessee)
Monterey (Virginia)

Zie ook 
 Monterrey (doorverwijspagina)